Selon le contexte, le mot portée peut avoir plusieurs sens :
 En anatomie, la  désigne la longueur totale du bras.
 En architecture, la portée est la longueur libre d’une pierre, d’une pièce de bois, etc. placée horizontalement dans une construction, et soutenue par un ou plusieurs points d’appui. Plus particulièrement, dans le domaine des ponts, la portée désigne la longueur d’une partie d’un pont comprise entre deux piles.
 La portée désigne en balistique et en télécommunications, la distance horizontale que peut atteindre un projectile ou un signal radio lancé, émis, selon certaines conditions initiales.
 En métrologie, la portée d'un capteur (qu'il ne faut pas confondre avec l'étendue de mesure) désigne la grandeur physique extrême (minimale ou maximale) pour laquelle le capteur retourne un signal significatif.
 Dans le domaine de la notation de la musique occidentale, et plus précisément, dans le solfège, la portée désigne un ensemble de lignes horizontales sur lesquelles sont écrites les notes.
 En programmation informatique, en logique et en mathématiques, la portée désigne l'étendue où un identifiant a un sens : voir portée (informatique) et portée (mathématiques) ;
 En linguistique, la portée est la portion de la phrase sur laquelle porte l'interrogation, la négation, l'emphase...
 En zoologie, la portée est l'ensemble des petits qu'une femelle vivipare porte et met bas en une fois ;